Дече́мбріо () — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Анджело Дечембріо (1415–1470) — дипломат і письменник.
 П'єр Кандідо Дечембріо (1399–1477) — один з найвидатніших гуманістів XV століття.
 Уберто Дечембріо (1350–1427) — ранній італійський гуманіст, письменник, перекладач. Батько Анджело та П'єра Кандідо Дечембріо.